Группа 6 отборочного турнира чемпионата Европы 2017 состоит из пяти команд: Швейцарии, Италии, Чехии, Северной Ирландии и Грузии. Жеребьёвка турнира состоялась 20 апреля 2015 года.

Команды сыграли между собой двухкруговой турнир, победитель которого напрямую вышел в финальную стадию чемпионата Европы. Команда занявшая второе место в зависимости от показателей либо выходит в финальный турнир, либо квалифицируется в раунд плей-офф.

Итоговая таблица

Результаты 

 Примечания 
 1.  Матч перенесён с 8 апреля на 3 августа из-за аварии на шоссе, по причине которой команды не смогли доехать до стадиона.

Бомбардиры 

7 мячей

  Ана-Мария Црногорчевич

6 мячей

  Кристиана Джирелли

  Фабьенн Хумм

5 мячей

  Илария Мауро

4 мяча

  Люси Вонькова

  Рамона Бахманн

3 мяча

  Рафаэлла Маньери
  Даниэла Сабатино

  Рейчел Фёрнесс
  Лара Дикенманн

  Мартина Мозер

2 мяча

  Барбара Бонансеа
  Авилла Бергин
  Марисса Каллаган

  Симон Мэгилл
  Ирена Мартинкова
  Люси Мартинкова

  Ванесса Бернауэр
  Рахель Кивик
  Мериам Тершун

1 мяч

  Гульнара Габелия
  Натия Схиртладзе
  Элиза Бартоли
  Мелания Габбьядини
  Алиа Гуаньи
  Мануэла Джулиано

  Алиса Паризи
  Даниэла Стракки
  Валентина Черноя
  Джули Нельсон
  Ева Бартонова
  Катержина Свиткова

  Йитка Хластакова
  Клара Цагинова
  Ванесса Бюрки
  Барла Деплазе
  Флорияна Исмаили
  Ракель Ринас

1 автогол

  Ана Захаидзе
  Натия Схиртладзе

Примечания

Ссылки 
 Положение команд 

Чемпионат Европы по футболу среди женщин 2017